Рену () — топоним:
 Рену — канадская сельская община, провинция Нью-Брансуик.
 Рену — река в провинции Нью-Брансуик, один из притоков реки Мирамиши.

См. также 
 Мирамиши